Jazvine est un toponyme qui peut désigner :
Jazvine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jazvine, un village de Croatie situé dans la municipalité de Radoboj, comitat de Krapina-Zagorje.